Власта Прухова (; , Ружомберок — , Прага) — чешская джазовая певица.

Легенда чешской джазовой сцены, пионер чешского джаза.

Биография 
Она родилась в Ружомбероке. В 1941 году познакомилась с будущим мужем доктором Яном Хаммером-старшим. В 1943 году уже объявили о своей помолвке, но поженились они в 1947 году. Выступать начала в 1946 году. 

В течение своей карьеры выступала со многими выдающимися певцами, такими как Карел Готт, Карел Гала, Милан Хладил и др. Пела в сопровождении оркестра Карла Краутгартнера, сотрудничала с оркестрами Карла Влаха и Фердинанда Гавлика.

Год стажировалась в США.

в 1965 году творчество Власты Пруховой высоко оценил побывавший в Праге Луи Армстронг. Певица пригласила его тогда на обед, а букет, который он ей принёс, хранила всю оставшуюся жизнь.

Мать композитора и музыканта Яна Хаммера. После вынужденной эмиграции её сына Яна Хаммера в 1968 году коммунистические власти ЧССР не давали Пруховой записываться. Вернулась к студийной записи только в 1992 году.

В 2006 году «Супрафон» выпустил компакт-диск Власты Пруховой в честь её восьмидесятилетия.

Награды 
 2002 — Медаль Иосифа Хвавека
 2003 — Медаль «За заслуги»

Дискография 
 Docela všední obyčejný den (Bonton 1997)
 Všechno je prosté (1961, Ян Хаммер (старший), в сопровождении TOČR)
 The Man I Love (1965, Гершвин, в сопровождении Junior Trio)
 Tonight (1992, в сопровождении Swinging Quintet)

Примечания

Ссылки 
 Скончалась джазовая певица Власта Прухова

Певцы и певицы Чехословакии
Певцы и певицы Чехии
Джазовые певцы и певицы
Почётные граждане Пльзеня